Seki steht für:

 Seki (Gifu), Stadt in der japanischen Präfektur Gifu
 Seki (Han), ein Lehen mit Sitz in der Stadt Seki
 Seki (Tavas), Dorf in der türkischen Provinz Denizli
 Seki (Ost-Amabi-Oefeto), Dorf im indonesischen Distrikt Ost-Amabi-Oefeto in Westtimor
 Seki (Sprache), eine Bantusprache
 Seki (Go), eine spezielle Stellung im Spiel Go 
 (3426) Seki, Asteroid des Hauptgürtels
 C/1965 S1 (Ikeya-Seki), ein langperiodischer Komet
 C/1962 C1 (Seki-Lines), ein hyperbolischer Komet

Seki ist der Familienname folgender Personen:
 Seki Akiko (1899–1973), japanische Sopranistin und Chordirigentin
 Aniya Seki (* 1979), japanische Boxerin in der Schweiz
 Deniz Seki (* 1970), türkische Popsängerin 
 Seki Hiroharu (1927–1997), japanischer Politikwissenschaftler, Hochschullehrer und -rektor
 Seki Hironao (1852–1939), japanischer Geschäftsmann für Anzeigen
 Kazuto Seki (* 1975), japanischer Segler
 Kentarō Seki (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Kōji Seki (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Masako Seki (* um 1943), japanische Tischtennisspielerin
 Minako Seki, deutsch-japanische Tänzerin
 Mitsuhiro Seki (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Sano Seki (1905–1966), japanischer Schauspieler, Theaterdirektor und Choreograf
 Shūichi Seki (* 1946), japanischer Animator und Character Designer 
 Seki Takakazu (* 1640/1644–1708), japanischer Mathematiker
 Takamichi Seki (* 1981), japanischer Fußballspieler

 Tomokazu Seki (* 1972), japanischer Synchronsprecher
 Tsutomu Seki (* 1930), japanischer Astronom
 Seki Yukio (1921–1944), japanischer Kampfpilot

Siehe auch:
 Secchi
 Şəki